Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Brett Steven che hanno battuto in finale Tom Nijssen e Jeff Tarango 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Brett Steven (campioni)

 Lucas Arnold Ker /  Daniel Orsanic (primo turno)
 David Adams /  Aleksandar Kitinov (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 1998
ATP Tour 1998